Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Giffard”
 Pierwszy HMCS „Giffard” – fregata typu River. Przemianowana na „Toronto” przed wejściem do służby. Używana w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Giffard” – korweta typu Flower. W służbie w czasie II wojny światowej.

Bibliografia 
 

Giffard